Oaks kan syfta på:

 Oaks, Missouri
 Oaks, Oklahoma
 The Oaks

Se även 
 Sherman Oaks
 Thousand Oaks
 Svenskt Trav-Oaks